Hrad Blatník vznikl na konci třináctého nebo začátkem čtrnáctého století severně od dnes již rovněž neexistující stejnojmenné vesnice nedaleko původního koryta Labe. Místo, kde hrad stával, se nachází na území obce Rybitví u Pardubic.

Historie 
Poprvé připomínán je roku 1339, kdy byl majitelem Ctibor z Blatníka. Mezi lety 1349 až 1377 je v majetku jedné z větví pánů z Cimburka, poté přechází do majetku Opatovického kláštera. Přesný důvod zániku není znám. Snad byl společně se vsí i klášterem vypálen během husitských válek, pravdou je, že v patnáctém století již nejsou hrad ani ves nikde uváděny. Název si ještě po nějakou dobu udržel tzv. Blatnický přívoz přes nedaleké Labe.

August Sedláček jej popisuje jako malý vodní hrad. Přes vodní příkop se vstupovalo nejdříve do předhradí s dvorem v jehož zadní části se nacházela okrouhlá věž. Z ní vedl dlouhý dřevěný most k severněji umístěné čtverhranné věži, kde bylo sídlo majitele hradu. Okolí hradu a prostor mezi oběma věžemi byl zaplaven. Dnes se areál bývalého hradu nachází v nepřístupném prostoru chemických závodů a nic se z něj nedochovalo.

Odkazy

Literatura 
 Jiří Hofman, Jiří Paleček, Jan Řeháček – Historie pardubických městských částí (Klub přátel Pardubicka, 2016)

Externí odkazy 
 Hrad Blatník na stránkách Hrady.cz

Zaniklé hrady v okrese Pardubice
Vodní hrady v Česku
Rybitví